Проспе́кт Ки́рова — один из четырёх проспектов Мурманска. Начинается от ул. Шмидта около МГТУ и следует в юго-восточном направлении. Из-за своей дугообразной формы постепенно уклоняется на восток, упираясь в комплекс учреждений Мурманской областной больницы. Назван 9 января 1937 годав честь С. М. Кирова, который неоднократно посещал Мурманск в годы его развития.

География 
Проспект берёт своё начало в долине Варничного ручья, являясь продолжением ул. Шмидта и направлен в юго-восточном направлении, проходя вдоль Каменного плато и Петушиной сопки. На пересечении с проспектом Ленина уклоняется в восточном направлении и упирается в Больничный городок.

История проспекта 
В 30-х годах XX века проспект застраивался одно- и двухэтажными деревянными домами, где жили тралфлотовцы и работники портовых предприятий. В 1933 году на улице открылся кинотеатр «Северное сияние», который был расположен так же в деревянном здании. Первыми сооружениями из камня на улице стали учреждения образования: две школы и детский сад. Перед войной строители возвели первые корпуса областной больницы. Во время войны проспект подвёргся бомбардировкам, часть зданий сгорела. В каменном строении школы № 19 (ныне школа № 12) располагался военный госпиталь. В послевоенные годы улица вновь застраивалась деревянными домами и только в 60-х годах началось массовое строительство каменных зданий.

Здания и сооружения 
 Мурманский государственный технический университет
 Казначейство (бывш. кинотеатр «Северное сияние»)

Памятники

Транспорт 

По всему проспекту Кирова проложена троллейбусная сеть.
 
Маршруты троллейбусов:
 № 3 — от перекрестка с просп. Ленина до здания областной больницы;
 № 4 — от здания МГТУ до перекрестка с просп. Ленина.

Маршруты автобусов:
 № 1,5,33Р — от здания МГТУ до перекрестка с просп. Ленина;
 № 3Т — от перекрестка с Заводской ул. до перекрестка с просп. Ленина;
 № 29 — от здания МГТУ до перекрестка с ул. Генералова.

Пересекаемые улицы 
С севера на юг:
 Хибинский переулок
 улица Полярной Дивизии
 улица Генералова
 улица Декабристов
 улица Марата
 Заводская улица
 Зелёная улица
 проспект Ленина
 Кольский проспект
 улица Павлова

Примечания

Литература 
 А. А. Киселев; М. А. Тулин «Улицы Мурманска». — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1974 год.
 А. А. Киселёв «Мурманск в истории улиц и площадей». — Мурманск: Мурманское книжное издательство,, 2006 год

Ссылки 
 Почтовые индексы улиц Мурманска
 Улицы Мурманска
 Карта Мурманска. Проспект Кирова

Кирова проспект
Улицы, названные в честь Сергея Кирова
Октябрьский округ Мурманска
Первомайский округ Мурманска